

Personnalités
 Armand Frémont (1933-2019), géographe français
 Christian Frémont (1942-2014), préfet français
 Donatien Frémont (1881-1967), historien, journaliste et défricheur canadien
 Jessie Benton Frémont (1824–1902), femme écrivain américaine, fille du sénateur américain Thomas Hart Benton et épouse de l'explorateur et politicien John C. Frémont (article en anglais)
 Dominique Frémont (1819-1889), général français
 John Charles Frémont (1813-1890), officier et explorateur américain
 Raymond Frémont (1890-1960), footballeur français
 Robert Frémont (18_ _-19_ _), illustrateur français
 Thierry Frémont (1962-), acteur français

Personnages de fiction
 Charles Frémont et Céline Frémont sont des personnages du feuilleton télévisé Plus belle la vie.

Toponyme
zec Frémont, zone d'exploitation contrôlée, situé dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac Frémont, un plan d'eau de tête de la rivière Flamand Ouest, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Canton de Frémont, un canton du territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Île Frémont, une île de l'Utah aux États-Unis.
 Voir également .

Liens externes 

Fremont
Patronyme normand